Plan de Agua Prieta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Agua Prieta, La Concordia, Chiapas, 
 Plan de Agua Prieta, Las Margaritas, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar